Біафра — багатозначний термін.

Топоніми 
 Біафра — самопроголошена держава на півдні Нігерії, що існувала в 1967–1970 роках.
 Біафра — затока в Атлантичному океані.

Особи 
 Джелло Біафра — американський рок-музикант, колишній соліст Dead Kennedys.